A Primeira Divisão de 1991–92 foi a 58.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Análise da Temporada 
Em contraponto com a disputada época 1990/1991 em que o título foi discutido até ao fim, esta temporada viu um FC Porto totalmente dominador e que ganharia com uma larga vantagem sobre os rivais diretos, sendo campeão com 10 pontos de avanço sobre o 2.º classificado, o campeão em título SL Benfica. Este era o 12.º título nacional dos portistas.

O SL Benfica, campeão em título, passou por uma época atípica, em especial com uma segunda volta desastrosa que destroçou qualquer ilusão de um bicampeonato para os benfiquistas.

O Boavista foi a grande sensação da temporada ao acabar no último lugar do pódio em 3.º lugar, 4 anos depois da última vez que conseguiu tal proeza. A juntar a isto, os axadrezados juntaram o título da Taça de Portugal ao vencerem o FC Porto na final e, assim concluir uma época memorável.

O Sporting CP foi a grande desilusão da época em que, além de ter sido incapaz mais uma vez de lutar pelo título nacional, ficou relegado para o 4.º lugar.

Por fim, destacar o regresso do Vitória de Guimarães às competições europeias 2 anos depois ao ficar em 5.º lugar, bem como o sofrimento do Salgueiros em manter-se na Primeira Divisão, um ano depois de ter alcançado as competições europeias.

Equipas

Mudanças de Treinadores durante a Época

Classificações

Resultados

Classificação por Jornada

Melhores Marcadores

Campeão

Plantel Campeão 

Futebol de 1991 em Portugal
Futebol de 1992 em Portugal
1991–92